Thompson je lahko:

 Thompson (brzostrelka), ameriška brzostrelka iz druge sv. vojne
 Thompson (priimek)
 Thompson, hrvaška rock skupina
 USS Thompson, ime več plovil vojne mornarice ZDA
 USS Smith Thompson (DD-212), rušilec vojne mornarice ZDA

Glej tudi 
 Thomson
 Thomsen